Глодово — название населённых пунктов:

Россия 
 Глодово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.

Украина 
 Глодово — село в Бердянском районе Запорожской области.